Podkamennaja Tunguska (russisch Подка́менная Тунгу́ска; Steinige Tunguska) bezeichnet in der Region Krasnojarsk in Russland (Asien):

 Podkamennaja Tunguska (Dorf), Dorf an der Mündung dieses Flusses:
 Steinige Tunguska, Nebenfluss des Jenissei